

Geografia

Austria 
 Pfaffendorf – frazione di Kammern im Liesingtal, comune nel distretto di Leoben (Stiria)
 Pfaffendorf – frazione di Pernersdorf, comune nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Pfaffendorf – frazione di Rappottenstein, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Pfaffendorf – frazione di Wolfsberg, città nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)
 Pfaffendorf – frazione di Zeltweg, città nel distretto di Murtal (Stiria)

Germania 
 Pfaffendorf – ex comune ora frazione di Altenkunstadt, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Pfaffendorf – ex comune ora quartiere di Coblenza, città extracircondariale (Renania-Palatinato)
 Pfaffendorf – ex comune ora frazione di Königstein, città nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)
 Pfaffendorf – ex quartiere di Lipsia, città extracircondariale (Sassonia)
 Pfaffendorf – ex comune ora frazione di Markersdorf, comune nel circondario di Görlitz (Sassonia)
 Pfaffendorf-Anger – frazione di Anger, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Pfaffendorfer Höhe – ex comune ora quartiere di Coblenza, città extracircondariale (Renania-Palatinato)

Polonia 
 Pfaffendorf – antico nome tedesco di Szarocin, frazione della città di Kamienna Góra nel distretto di Kamienna Góra (Bassa Slesia)
 Pfaffendorf o Mühle Pfaffendorf – antico nome tedesco di Księży Młyn, quartiere della città di Łódź, distretto urbano (Łódź)

Repubblica Ceca 
 Pfaffendorf – antico nome tedesco di Hlincová Hora, comune nel distretto di České Budějovice (Boemia Meridionale)

Slovacchia 
 Pfaffendorf – antico nome tedesco di Farná, comune nel distretto di Levice (Nitra)